Яркополенська сільська рада- адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Яркополенська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Яркополенська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Кіровський район